Kettunen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1894-1964), compositeur et parolier finlandais
 (née en 1981), patineur artistique finlandais
 (1905-1941), escrimeur et pentathlonien finlandais
Outi Kettunen (née en 1978), biathlète finlandaise
 (né en 1953), professeur et historien finlandais
 (né en 1988), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois